Małkowice steht für folgende Orte:

 Małkowice, Ort in der Gmina Kąty Wrocławskie, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Małkowice, Ort in der Gmina Orły, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen

 Mawkowytschi (polnisch: Małkowice), Dorf in der Oblast Lwiw, Ukraine

Siehe auch:
 Malkowitz
 Málkovice